Een verkeersweg:
N57 (België)
N57 (Frankrijk)
N57bis (Frankrijk)
N57 (Luxemburg)
N57 (Nederland), zie Rijksweg 57